Ambrakia () ist:

 in der antiken Geographie eine Stadt in Thesprotien, siehe Ambrakia

in der griechischen Mythologie die eponymen Heroinen der Stadt:

 Ambrakia (Tochter des Phorbas)

 Ambrakia (Tochter des Augeias)

 Ambrakia (Tochter des Melaneus)